La Coppa Titano 2019-2020 è stata la 62ª edizione della coppa nazionale Sanmarinese, iniziata il 26 ottobre 2019 e conclusa, anticipatamente, senza assegnazione, il 16 giugno 2020, a causa della pandemia di COVID-19.  era la squadra campione in carica.

Formula 
Le quindici squadre del campionato sammarinese sono state sorteggiate in un tabellone che parte dagli ottavi di finale. Le gare degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali sono giocate in doppio turno con gare di andata e ritorno, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di pareggio nel doppio turno. La finale si gioca in unico turno. Tutte le squadre partecipanti entrano a partire dagli ottavi di finale, ad esclusione del , campione nella stagione passata, che entrerà direttamente ai quarti di finale.
Il torneo non è stato concluso a causa della pandemia di COVID-19. La FSGC ha deciso di non assegnare l'edizione 2019-2020 della Coppa Titano.

Tabellone

Ottavi di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 ottobre 2019 / 10 novembre 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 ottobre 2019 / 9 novembre 2019

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 novembre 2019 / 11 dicembre 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 novembre 2019 / 11 dicembre 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 novembre 2019 / 10 dicembre 2019

Note

Voci correlate 
 Campionato Dilettanti 2019-2020

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
Edizioni della Coppa Titano